Gunnar Aspelin – accademico svedese
 Marianne Aspelin – giocatrice di curling norvegese
 Simon Aspelin – ex tennista svedese